Шахин:

 Шахин (Falco pelegrinoides) — хищная птица рода соколов.

 Имя
  (XIII—XIV века) — еврейско-персидский поэт, положивший начало еврейской поэзии на персидском языке.
 Шахин Герай (1745—1787) — крымский хан.

 Фамилия
 Шахин, Ахмет (род. 1978) — турецкий футболист, вратарь клуба «Османлыспор».
 Шахин, Бахри — турецкий учёный в области технологий судостроения, действительный член Академии наук Турции.
 Шахин, Васип (род. 1964) — турецкий политик, занимал посты вали (губернатора) Дюздже, Малатьи, Стамбула и Анкары.
 Шахин, Дани (род. 1989) — немецкий футболист.
 Шахин, Идрис Наим (род. 1956) — турецкий политик.
 Шахин, Казым — турецкий учёный в области ветеринарии, действительный член Академии наук Турции.
 Шахин, Леонардо (род. 2003) — шведский футболист.
 Шахин, Мехмет Али (род. 1950) — турецкий политик.
 Шахин, Муаммер (род. 1994) — турецкий тяжелоатлет, призёр чемпионата Европы 2019 года. Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2013 года.
 Шахин, Нури (род. 1988) — турецко-немецкий футболист клуба «Боруссия Дортмунд»
 Шахин, Рамазан (род. 1983) — турецкий борец вольного стиля.
 Шахин, Саиф Саид (род. 1982) — катарский бегун кенийского происхождения.
 Шахин, Сельчук (род. 1981) — турецкий футболист.
 Шахин, Сыла (род. 1985) — немецкая актриса турецкого происхождения.
 Шахин, Фикреттин — турецкий учёный в области биотехнологий, действительный член Академии наук Турции.
 Шахин, Эбру (род. 1994) — турецкая актриса и певица.
 Шахин, Юсеф (1926—2008) — египетский кинорежиссёр.

 Прочее
 Шахин — тепловизионный прицел, лазерный.
 «Шахин» — иранский футбольный клуб из Бушира.

См. также

Примечания